Притика — чека (дерев'яний кілок або залізний прут) чи шворінь, яким прикріплюють ярмо до війя
 Притика — розмовна назва стоянки для суден
 Притика — діалектне слово, що означає доказ, довід, аргумент

Притика — село, Світлогорський район, Гомельська область

Притика — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Притика — село, Нитвенський район, Пермський край
 Притика — село, Оханський район, Пермський край

Притика — колишнє село в Христинівському районі Черкаської області

 Притика Дмитро Микитович (1942—2020) — український юрист.
 Притика Іван Степанович (1947—2018) — український поет, член НСПУ.
 Притика Олександр Андрійович (1965—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Христя Притика — персонаж роману Панаса Мирного «Повія».

Примітки